Арев () може стосуватися: 
 Арев — у вірменській міфології персоніфікація Сонця
 Арев (Аревик) — вірменське жіноче ім'я.